Француска је учествовала на 34. Европском првенству у дворани 2017 одржаном у Београду, Србија, од 3. до 5. марта. Ово је било тридесет четврто европско првенство у дворани на коме је Француска учествовала, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Француске представљала су 34 такмичара (22 мушкарца и 12 жена) који су се такмичили у 18 дисциплина (11 мушких и 7 женских).

Француски атлетичари оборили су 1 европски рекорд, 1 рекорд првенства, 1 најбољи светски и 1 европски резултат сезоне, 12 личних рекорда и 6 најбољих личних резултата сезоне.

На овом првенству Француска је по броју освојених медаља била четврта са укупно 3 од којих су 2 златне и 1 сребрна. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Француска је са 17 финалиста и са 61,50 бодова била пета, од 36 земље које су имале представнике у финалу. Укупно је учествовало 49 земаља.

Учесници 

 Мушкарци:
 Марвин Рене — 60 м
 Томас Жордије — 400 м, 4 х 400 м
 Јоан Десимус — 400 м, 4 х 400 м
 Пол Ренаудие — 800 м
 Софијане Селмуни — 1.500 м
 Самир Дахмани — 3.000 м
 Морхад Амдоуни — 3.000 м
 Паскал Мартино-Лагард — 60 м препоне
 Аурел Манга — 60 м препоне
 Гарфилд Даријен — 60 м препоне
 Николас Коурбиере — 4 х 400 м
 Азир Иноуса — 4 х 400 м
 Етјен Мервиле — 4 х 400 м
 Аксел Шапел — Скок мотком
 Стенли Жозеф — Скок мотком
 Кевин Меналдо — Скок мотком
 Мелвин Рефен — Троскок
 Жан-Марк Понтвијан — Троскок
 Кевин Лурон — Троскок
 Фредерик Даже — Бацање кугле
 Кевин Мајер — Седмобој
 Бастјен Озеј — Седмобој

 Жене:
 Флоријан Њефуа — 60 м
 Стела Акакпо — 60 м
 Флорија Геј — 400 м, 4 х 400 м
 Ањес Рахаролахи — 400 м, 4 х 400 м
 Дебора Сананес — 400 м, 4 х 400 м
 Кларис Мо — 800 м
 Луисе-Ен Берто — 4 х 400 м
 Жанин Асани Ису — Троскок
 Жесика Серивал — Бацање кугле
 Естер Турпин — Петобој
 Лаура Артел — Петобој

Освајачи медаља (3)

Злато (2) 

 Кевин Мајер - Седмобој
| valign="top" |
 Флорија Геј - 400 м
|}

Сребро (1) 
 Паскал Мартино-Лагард - 60 м препоне

Резултати

Мушкарци

Седмобој

Жене

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 2017.
Француска на Европском првенству у атлетици у дворани